Фамилија Росалес има више значења:

 Фамилија Росалес, Ехидо Ислас Аграријас Б (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Росалес, Колонија Робертсон (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику